La lista dei clienti (The Client List) – film per la televisione del 2010 diretto da Eric Laneuville
The Client List - Clienti speciali – serie televisiva basata sull'omonimo film TV del 2010